Гей-прайд:

 Гей-прайд — акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ.
 Гей-прайд — ежегодный гей-прайд, проводимый в столице Финляндии городе Хельсинки.

См. также 
 Гей-парад